Ленц () — немецкая фамилия и топоним.

Фамилия 
 Ленц, Андре (род. 1973) — немецкий футболист, вратарь.
 Ленц, Аркадий Николаевич (1927—1974) — советский борец классического стиля, тренер, функционер.
 Ленц, Вильгельм (1809—1883) — музыкальный критик и музыковед.
  (1913—1998) — немецкий писатель.
 Ленц, Готтлиб Эдуард (1788—1829) — теолог, профессор практического богословия в Дерптском университете.
 Ленц, Жорж (род. 1965) — люксембургский композитор.
 Ленц, Зигфрид (1926—2014) — немецкий писатель, новеллист, драматург.
 Ленц, Иоганн Рейнгольд фон (1778—1854) — прибалтийский актёр и писатель.
 Ленц, Кристофер (род. 1994) — немецкий футболист, защитник.
 Ленц, Кэй (род. 1953) — американская актриса, лауреат двух премий «Эмми».
 Ленц, Макс (1850—1932) — немецкий историк и педагог.
 Ленц, Максимилиан (1860—1948) — австрийский художник.
 Ленц, Максимилиан (род. 1965) — настоящее имя немецкого диджея WestBam.
 Ленц, Мишель (1820—1893) — люксембургский поэт.
 Ленц, Ник (род. 1984) — американский боец ММА.
 Ленц, Николай Иванович (1830—1906) — краевед, директор Феодосийского учительского института.
 Ленц, Оскар (1848—1925) — немецкий путешественник по Африке.
 Ленц, Отто Карлович — механик и изобретатель, владелец механического завода в Баку.
 
 Ленц, Станислав (1861—1920) — польский живописец.
 Ленц, Фредерик (1950—1998) — американский религиозный деятель.
 Ленц, Фридрих Давид (1745—1809) — лектор эстского языка в Дерптском университете.
 Ленц, Фриц (1887—1976) — немецкий антрополог и евгенист.
 Ленц, Харальд Отмар (1798—1870) — немецкий натуралист и научный историк.
 Ленц, Христиан Давид (1720—1798) — немецко-балтийский лютеранский пастор, богослов и благотворитель.
 Ленц, Эмилий Христианович (1804—1865) — русский физик.
 Ленц, Эдуард Эдуардович (1856—1919) — один из основоположников российского оружиеведения.

Топоним 
 Ланч-Ленц — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.

Другое 
 Ленц — лунный кратер.

См. также 
 «Ленц» (1970) — телеопера австралийского композитора Ларри Сицки.
 Правило Ленца — физический закон, определяющий направление индукционного тока.